Стефа́н Миха́йлович Ре́шко (24 марта 1947, Ключарки, Мукачевский район, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, защитник. Игрок сборной СССР. Заслуженный мастер спорта (1975).

Биография 
Во время учёбы в художественно-ремесленном ПТУ начал серьёзно увлекаться футболом. После училища работал по специальности краснодеревщиком на фанерно-мебельном комбинате. В 1965 году дебютировал в «Верховине» Ужгород. В 1966 году, не желая проходить армейскую службу в львовском СКА, перешёл в «Локомотив» Винница. В 1968—1970 годах играл в одесском «Черноморце», в составе которого дважды (1969, 1970) входил в . Будучи игроком одесской команды начал привлекаться к матчам олимпийской сборной СССР, сыграв в 1969 году в её составе в двух неофициальных матчах. В конце 1970 года перешёл в «Динамо» Киев, где играл до конца карьеры.

В 1971 году сыграл три матча в составе олимпийской сборной СССР, в 1975—1976 годах — 15 матчей за главную сборную.

После завершения футбольной карьеры в 1979 окончил Высшую школу МВД, затем работал в Академии МВД, получил звание полковника милиции. Ныне — начальник кафедры, доцент национальной академии внутренних дел Украины, председатель комитета по вопросам проведения соревнований и справедливой игры, контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. К 110-летию украинского футбола награждён орденом «За заслуги» III степени.

Баптист. Старший брат Владимир — также футболист. Первая жена умерла в 1988 году от рака желудка. Через пять лет женился вторично. Жена — Лариса, трое детей: дочь Виктория, два сына — Стефан (играл в юношеской команде киевского «Динамо») и Евгений, внучка Екатерина и внук Антон.

В 2015 году награждён орденом «За заслуги» II степени.

Достижения

Командные 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (4): 1971, 1974, 1975, 1977
 Обладатель Кубка СССР (2): 1974, 1978
 Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1975
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975

Сборная СССР
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1976

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (1): № 2 (1975)
 В  (9): № 1 (1971, 1974, 1976, 1977), № 2 (1969, 1973, 1975), № 3 (1970, 1972)
 Заслуженный мастер спорта (1975)
 Награждён орденом Украины «За заслуги» III степени (2004), II степени (2015) и I степени (2020)

Примечания

Ссылки 
 «Стефан Решко: Лобановский никогда не изменял своим принципам»
 Стефан Решко: Вылет от Штутгарта в Кубке УЕФА Лобановский спровоцировал сознательно, ua-football.com, 2 декабря 2015
 Стефан Решко: Некоторые коллеги осуждали меня за позицию во время Революции достоинства, ua-football.com, 4 декабря 2015

Футболисты СССР
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки сборной СССР по футболу
Заслуженные мастера спорта СССР
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года